Karema kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Karema (periodiskt vattendrag), Ruyigi, 

Robotskapade Burundiförgreningar